KRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kikori (Papua Nuova Guinea)
 kri – codice ISO 639-3 della lingua krio